Савинцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Савинцы — село в Афанасьевском районе Кировской области.
 Савинцы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Савинцы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

Украина 
 Савинцы — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Савинцы — село в Ракитнянском районе Киевской области.
 Савинцы — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Савинцы — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Савинцы — посёлок в Изюмском районе Харьковской области.
 Савинцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Савинцы — село в Сребнянском районе Черниговской области.